Гражданска защита може да се отнася до:

 Гражданска отбрана – защита на населението
 Гражданска защита (държавно учреждение) в България, закрито 2011